Dohmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Dohmann (* 1990), deutscher Geher
 Friedhelm Dohmann (1931–1970), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Herbert Dohmann (1922–2016), Autor der plattdeutschen Sprache
 Max Dohmann (* 1939), Ingenieurwissenschaftler

Siehe auch: Domann, Doman, Thomann